Pabianice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź 
 Pabianice, un powiat ;
 Pabianice, ville et gmina urbaine, chef-lieu du powiat de même nom ;
 Pabianice, une gmina rurale dans le powiat de même nom.
dans la voïvodie de Silésie 
 Pabianice, un village du powiat de Częstochowa